DLI est un code qui peut signifier :
 .

DLI est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 dépôt légal imprimeur ;
 Defense Language Institute ;
  (injection de lymphocytes du donneur), en hématologie.
 Division légère d'infanterie, type d'unité créée par l’Armée française en fin mai 1940.